El término polvo puede aludir, en esta enciclopedia:

 al polvo, el conjunto de partículas sólidas que se hallan en suspensión en el ambiente;
 al polvo cósmico, en la astronomía;
 al Polvo de Cantor, en matemáticas;
 a una tormenta de polvo, un fenómeno meteorológico;
 a la leche en polvo;
 a los polvos medicinales, una forma galénica consistente en la división sucesiva de productos sólidos y secos hasta obtener partículas homogéneas de tamaño variable;
 en lenguaje coloquial, al coito o a la eyaculación;
 a Polvo, una película mexicana, dirigida y actuada por José María Yazpik;
 al Polvo o a las Sombras, según la saga literaria La Materia Oscura.